Das Tallahassee Tennis Challenger  2011 war die zwölfte Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Tallahassee. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 9. bis 16. April 2011 ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 26 Teilnehmern statt, bei der sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 50.000 US-Dollar.

Im Vorfeld musste der an Position vier gesetzte US-Amerikaner Ryan Sweeting seinen Platz abgeben, da er zu spät zum Turnier erschien. Für ihn rückte der Australier Joseph Sirianni als Lucky Loser ins Hauptfeld. Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position sieben gesetzte US-Amerikaner Donald Young, der im Finale seinen Landsmann und Qualifikanten Wayne Odesnik in drei Sätzen besiegte. Es war Youngs fünfter Challenger-Titel seiner Karriere. Vorjahressieger Brian Dabul aus Argentinien schied an Position fünf gesetzt im Achtelfinale aus.

In der Doppelkonkurrenz konnte sich im Finale die an Position drei gesetzte kanadisch-US-amerikanische Paarung bestehend aus Vasek Pospisil und Bobby Reynolds gegen die ungesetzten Gō Soeda aus Japan und James Ward aus Großbritannien durchsetzen. Dies war Pospisils fünfter Erfolg bei einem Doppelturnier der Challenger-Kategorie seiner Karriere. Für Reynolds war es bereits der zweite Titel beim Turnier in Tallahassee und der insgesamt 19. Doppeltitel auf der ATP Challenger Tour. Es war ihr erster gemeinsamer Turniererfolg.
Die Vorjahressieger Stephen Huss und Joseph Sirianni aus Australien traten in dieser Konstellation nicht zur Titelverteidigung an. Während Huss ganz auf eine Teilnahme verzichtete, schied Sirianni mit seinem diesjährigen Partner Fritz Wolmarans aus Südafrika bereits in der ersten Runde aus.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 89 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan der Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 91 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Tallahassee